Владимир Тарновский: 
 Тарновский, Владимир Владимирович (1930—2013) — участник Великой Отечественной войны, сын полка.
 Тарновский, Владимир Васильевич (1872—1954) — русский финансист, «отец» советского червонца.